Арипуанан:

 Арипуанан — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу.
 Арипуанан — микрорегион в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу.